Айхан () — турецьке прізвище. Відомі носії:
 Каан Айхан — турецький футболіст
 Ялчин Айхан — турецький футболіст